M5 se poate referi la:
BMW M5
Linia M5 a metroului din București